AOK peut faire référence à :
 Age of Empires II: The Age of Kings, un jeu vidéo ;
 , la Sécurité sociale allemande
  ;
 kwanza, la monnaie de l'Angola de 1977 à 1990 ;
 Armeeoberkommando (en français, haut commandement de l'armée), un niveau de commandement dans les armées allemande et austro-hongroise pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale
 dont le commandement supérieur des armées de l'empire d'Autriche puis de l'Autriche-Hongrie.